Bromma församling kan syfta på:

Bromma församling, – en församling i Birka kontrakt i Stockholms stift
Bromma församling, Lunds stift – en tidigare församling i Lunds stift –2002